Die Liste der österreichischen Fußballnationalspielerinnen gibt einen Überblick über alle Spielerinnen, die mindestens ein Spiel für die österreichische Fußballnationalmannschaft seit dem ersten offiziellen Länderspiel 1990 absolviert haben. Angegeben sind die Anzahl der Einsätze und der Tore für die Mannschaft sowie die Vereine, von denen sie einberufen wurden.

Man kann alle Spielerinnen nach Anzahl ihrer Tore, Spiele und Vereinszugehörigkeit sowie chronologisch sortieren. Es sind alle Länderspiele inklusive der 1:3-Niederlage am 31. Oktober 2013 gegen Frankreich berücksichtigt.

Spielerinnenliste

Weblinks 
 Länderspielstatistik von 1990 bis heute bei oefb.at
 Der aktuelle Teamkader bei oefb.at
 Österreichs Länderspiele ab 1990 bei austriasoccer.at

!Spieler
!Liste Fussballnationalspielerinnen
Osterreich